Мачадо има више значења:

 Мачадо, Лукатеро (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мачадо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мачадо (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику